Afrikanska mästerskapet i fotboll för damer 2004 spelades i Sydafrika 18 september-3 oktober 2004. Nigeria vann turneringen.

Kvalspel
Åtta lag vidare till huvudturneringen i Sydafrika, och lagen spelade en utslagsturnering till bara åtta lag fanns kvar.

Första omgången
Vinnare i fet stil, vidare till andra omgången. Matcherna spelades 29–30 maj 2004 (första matchen), och 12 juni 2004 (andra matchen).

Andra omgången
Matcherna spelades 11 juli 2004 (första matchen) och 25 juli 2004 (andra matchen), hemma och borta.

Huvudturneringen

Grupp A

Grupp B

Semifinaler

Match om tredje pris

Finalmatch

Källor

Noter

Externa länkar
RSSSF
Tables & results på BBC Online

2004 i Sydafrika
2004
Internationella fotbollstävlingar i Sydafrika
Fotbollsåret 2004